Павел Дьячков:
 Дьячков, Павел Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 24 апреля 1915.
 Дьячков, Павел Павлович (1876 — после 1908) — Георгиевский кавалер; лейтенант; 27 сентября 1904.